Костылева (Костылёва) — женская форма фамилии , также — название населённых пунктов:

 Костылева, Екатерина Евтихиевна (1894—1974) — советский учёный-геолог.
 Костылева, Наталья Геннадьевна (род. 1969) — российская самбистка.
 Костылева, Пелагея Даниловна (1927—2015) — советский передовик металлургической промышленности, дробильщица Богословского алюминиевого завода, Герой Социалистического Труда.

Россия 
 Костылева — деревня в Верхотурском районе Свердловской области.
 Костылева — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Костылева — деревня в Тюменском районе Тюменской области.

См. также 
 Костылева Гора